

Persone 
 Marie Touchet – amante di Carlo IX di Francia
 Stanislas-Arthur-Xavier Touchet – cardinale e vescovo cattolico francese

Toponimi 
Stati Uniti d'America
 Touchet – census-designated place (CDP) nello Stato di Washington
 Touchet – fiume che scorre nello Stato di Washington
 Formazione del Touchet – particolare formazione geologica